Wallersbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:

 Wallersbach (Erle), rechter Zufluss der Erle in Hirschbach, Gemeinde St. Kilian, Landkreis Hildburghausen, Thüringen, mit Talbrücke Wallersbach
 Wallersbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Wallersbach, Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg, Bezirk Murtal, Steyermark
 Wallersbach (Roth, Fluss), linker Zufluss der Roth bei Eckersmühlen, Stadt Roth, Landkreis Roth in Mittelfranken, Bayern
 Wallersbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regens beim Feriendorf Kummersdorf, Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern

Orte:
 Wallersbach (Roth), Einöde der Stadt Roth, Landkreis Roth in Mittelfranken, Bayern
 Wallersbach (Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg), Dorf der Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Wallerbach
 Wallmersbach